William Ayrton ist der Name folgender Personen:

* William Ayrton (Dirigent) (1777–1858), englischer Dirigent und Musikkritiker
 William Edward Ayrton (1847–1908), britischer Physiker